Wahala ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Paul Wahala (1802–1877), Bischof von Leitmeritz, siehe Augustin II. Pavel Vahala

Wahala steht für:

 Wahala (Togo), Ort in der Region Plateaux, Togo